US Open 2003 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2003 (tennis, mannen)
 US Open 2003 (tennis, vrouwen)
 US Open 2003 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2003 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2003 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2003 (golf) - een golftoernooi